Siw steht für:

 der zweite Monat nach dem religiösen jüdischen Kalender, siehe Ijjar

SIW steht als Abkürzung für:
 Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge, siehe Wangerooger Inselbahn
 Socialist International Women
 Substrate Integrated Waveguide, eine Hochfrequenzleitung

SiW steht für:
 Sinnlos im Weltraum, Fanclub und Parodie auf Raumschiff Enterprise

Abkürzung